Jméno a příjmení Taťjana Lysenková má více známých nositelek:

 Taťjana Lysenková (atletka) – ruská atletka-kladivářka (* 1983)
 Taťjana Lysenková (gymnastka) – ukrajinská gymnastka (* 1975)